Андрей Юрьевич Прокопьев: Прокопьев, Андрей Юрьевич (род. 1965) — российский историк.
 Прокопьев, Андрей Юрьевич (род. 1992) — российский хоккеист с мячом.